Argentyna
 Santo Tomé – miasto w Argentynie, w prowincji Corrientes
 Santo Tomé – miasto w Argentynie, w prowincji Santa Fe
 Hiszpania
 Santo Tomé – gmina w Hiszpanii